Mannack ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Mannack (1928–2018), deutscher Literaturwissenschaftler
 Thomas Mannack (* 1958), deutscher Archäologe